Bellevigne est un nom propre qui peut désigner les lieux suivants :

Communes 
 Bellevigne, commune française de la Charente
 Bellevigne-en-Layon, commune française de Maine-et-Loire
 Bellevigne-les-Châteaux, commune française de Maine-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France